Un (ou une) poloïste peut être un joueur (ou une joueuse) de :
 polo, ainsi que les jeux dérivés :
 kayak-polo ;
 water-polo.